

Geografia
Molinà – corso d'acqua a carattere torrentizio delle Dolomiti
Italia (comuni):
Molina Aterno – comune in provincia dell'Aquila
Castelletto Molina – comune in provincia di Asti
Castello-Molina di Fiemme – comune in provincia di Trento

Italia (frazioni):
Molina – frazione di Faggeto Lario (CO)
Molina – frazione di Fumane (VR)
Molina di Ledro – comune soppresso in provincia di Trento, oggi parte di Ledro
Molina – frazione di Malo (VI)
Molina – frazione di Mori (TN)
Molina – frazione di Vietri sul Mare (SA)

Spagna (comuni):
Molina de Aragón – comune in provincia di Guadalajara
Molina de Segura – comune in provincia di Murcia
(località)
La Molina – comprensorio sciistico in Catalogna

Cile (comuni):
Molina – città in provincia di Curicó (Regione di Maule)

Stati Uniti d'America:
 Ali Molina – census-designated place (CDP), nella contea di Pima, stato dell'Arizona

Persone 
 Adrian Molina (1985) – animatore, sceneggiatore e regista statunitense
 Alfonso Quiñónez Molina (1874-1950) – politico salvadoregno
 Alfred Molina (1953) – attore e doppiatore britannico naturalizzato statunitense
 Aniceto Molina (1939-2015) – cantautore e fisarmonicista colombiano
 Antonio Molina (1991) – ex ciclista su strada spagnolo
 Arturo Armando Molina (1927-2021) – politico e militare salvadoregno
 Braian Molina (1995) – calciatore argentino
 Cristián Contreras Molina (1946) – vescovo cattolico cileno
 Elijah Blue Molina, noto come Scoop DeVille (1987) – produttore discografico statunitense
 Emanuel Molina (1987) – calciatore argentino
 Éric Molina (1982) – pugile statunitense di origini messicane
 Fernando González Molina (1975) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Héctor Bienvenido Trujillo Molina (1908-2002) – politico dominicano
 Héctor García-Molina (1954-2019) – informatico e ricercatore messicano
 Henry Duarte Molina (1958) – allenatore di calcio costaricano
 Ismael Borrero Molina (1992) – lottatore cubano
 Jacinto Molina, noto anche con lo pseudonimo di Paul Naschy (1934-2009) – attore, sceneggiatore e regista spagnolo
 Jairo Molina (1993) – calciatore colombiano
 Jesús Alejandro Gómez Molina, noto semplicemente come Jesús Alejandro Gómez (2002) – calciatore messicano
 Joan Pardina Molina (1993) – cestista spagnolo
 Joaquín Molina (1991) – calciatore argentino
 José Francisco Molina (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Josefina Molina (1936) – regista e sceneggiatrice spagnola
 Juan Carlos Molina Merlos (1974) – sciatore alpino e paraciclista spagnolo
 Juan Diego Molina Martínez, meglio noto come Stoichkov (1993) – calciatore spagnolo
 Juan Ignacio Molina, noto in Italia come Giovanni Ignazio Molina (1740-1829) – naturalista, botanico e gesuita cileno
 Juana Molina (1962) – cantautrice e attrice argentina
 Luigi Molina (1927-2001) – calciatore italiano
 Luigi Molina –  presidente della Camera di commercio varesotta e fondatore (1837) della Banca di Varese
 Luis de Molina (1535-1600) – teologo, giurista e gesuita spagnolo
 Luis Manuel Galeano Molina (1991) – calciatore nicaraguense
 Manu Molina, propr. Manuel Antonio Molina Valero (1991) – calciatore spagnolo
 Marco Molina – responsabile Ricerca e Sviluppo Spazio di Leonardo
 Mario J. Molina (1943-2020) – chimico messicano, premio Nobel per la chimica
 Marvin Molina (1981) – ex calciatore nicaraguense
 Matías Molina (1993) – calciatore argentino
 Mauro Molina (1999) – calciatore argentino
 Miguel Molina, propr. Miguel Ángel Molina Tejedor (1963) – attore spagnolo
 Miguel Molina (1989) – pilota automobilistico spagnolo
 Milton Molina (1989) – calciatore salvadoregno
 Mónica Molina (1968) – cantante spagnola
 Nahuel Molina (1998) - calciatore argentino
 Nolberto Molina (1953) – ex calciatore colombiano
 Olivia Molina (1946) – cantante tedesca con cittadinanza messicana
 Pedro Molina (1999) – pallavolista portoricano
 Roberto Molina (1960) – ex velista spagnolo
 Roberto Molina (2001) – calciatore salvadoregno
 Salvatore Molina (1992) – calciatore italiano
 Tirso de Molina, pseudonimo di Gabriel Téllez (1579-1648), religioso, drammaturgo e poeta spagnolo
 Vicente Alberto Pernía Molina (1949) – ex calciatore argentino
 Xavi Molina, pseudonimo di Francesc Xavier Molina (1986), – calciatore spagnolo
 Yadier Molina (1982) – giocatore di baseball portoricano
 Yuniskel Molina (1993) – cestista cubano

Altro
 9680 Molina – asteroide della fascia principale
 Molina – genere di piante appartenente alla famiglia delle Asteraceae
 Molina – brano musicale dei Creedence Clearwater Revival del 1969 inserito nell'album Pendulum
 Palazzo Vázquez de Molina o delle Catene – palazzo rinascimentale nel comune spagnolo di Úbeda

Pagine correlate
De Molina